Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue Mohammed VI.

Maroc 

 Avenue Mohamed-VI à El Jadida.
 L'avenue Mohammed  (ex-avenue de France) est une grande avenue de la ville de Marrakech.